Städtisches Museum steht für folgende Museen:

in Deutschland:
 Städtisches Museum Villa Obernier, Bonn, siehe Villa Obernier
 Städtisches Museum (Braunschweig)
 Städtisches Museum Göttingen
 Städtisches Museum Kitzingen
 Städtisches Museum Ludwigsburg, siehe Ludwigsburg Museum
 Städtisches Museum Medebach
 Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, siehe Museum Abteiberg
 Städtisches Museum Neunkirchen
 Städtisches Museum Seesen
 Städtisches Museum Simeonstift, Trier, siehe Stadtmuseum Simeonstift Trier
 Städtisches Museum Am Rykenberg – Wendelin-Leidinger-Haus, Werl
 Städtisches Museum Zirndorf

in anderen Ländern:
 Städtisches Museum Bratislava, siehe Museum der Stadt Bratislava
 Städtisches Museum Stettin
 Städtisches Museum Revoltella – Galerie für Moderne Kunst, Triest, siehe Museo Revoltella – Galleria d’Arte Moderna

Städtische Museen steht für:

 Städtische Museen Dresden, siehe Museen der Stadt Dresden
 Städtische Museen Heilbronn
 Städtische Museen Junge Kunst und Viadrina, Frankfurt (Oder)

Siehe auch:
 Stadtmuseum (auch Städtisches Museum), kommunales Museum